Herman (Minnesota)
Herman (Nebraska)

Desambiguações de topônimos